A One More Chance jelentheti a következőket:

Dalcímként
 One More Chance, dal a Fairport Convention Rising for the Moon albumán (1975)
 One More Chance, dal a The Jacksons Victory albumán (1984)
 One More Chance, a Pet Shop Boys dala (1987)
 One More Chance, The Notorious B.I.G. dala (1995)
 One More Chance, Madonna dala (1996)
 One More Chance, Anastacia dala Not That Kind albumán (2000)
 One More Chance, Michael Jackson dala (2003)
 One More Chance, dal Yummy Bingham The First Seed albumán (2006)
 One More Chance, dal Saliva Blood Stained Love Story albumán (2007)
 One More Chance, will.i.am dala (2007)
 One More Chance, a Day26 tagjának, Qwanell Mosleynek a dala (2008)